Epilog (entlehnt vom griechischen επίλογος epílogos, wörtlich „Nachwort“, „Nachrede“) steht unter anderem für:

 Epilog (Musik), Schlussverse in der Oper und ausgeweitete Schlusskadenz in der Instrumentalmusik
 das Nachspiel eines Dramas
 das Nachwort in Literatur und Rhetorik
 Epilog (Album), das zweite Album der schwedischen Progressive-Rock-Band Änglagård
 Epilog – Das Geheimnis der Orplid, deutscher Spielfilm von Helmut Käutner aus dem Jahr 1950